

Az irodalomban
 Első szerelem (1860), Ivan Szergejevics Turgenyev regénye
 Első szerelem, Vladimir Nabokov 2015-ben kiadott elbeszéléseit tartalmazó kötetének a címe

A filmművészetben

Filmek
 Első szerelem (The Sterile Cuckoo), Alan J. Pakula 1969-es, amerikai filmje
 Első szerelem (Erste Liebe), Maximilian Schell 1970-es, nyugatnémet filmje
 Első szerelem (Pierwsza miłość), Sylwester Chęciński 1971-es, lengyel rövidfilmje
 Első szerelem (Primo amore), Dino Risi 1978-as, olasz filmje
 Első szerelem (Eine Erste Liebe), Jürgen Kaizik 1991-es, osztrák filmje
 Első szerelem (Hatsukoi), Tetsuo Shinohara 2000-es, japán filmje
 Első szerelem, Enyedi Ildikó 2008-as, magyar rövidfilmje

Televízió
 Első szerelem, (Första kärleken), 1992-es, 6 részes, svéd sorozat
 Első szerelem, (Primer amor... a mil por hora), 2000-2001 közötti, 100 részes, mexikói sorozat
 Az első szerelem, (First Love), 2022, japán televíziós sorozat